Nokturnal Mortum е блек метъл група, основана в Харков, Украйна през 1994 г.

Дискография 
Full-length
 1997 – Goat Horns
 1998 – To the Gates of Blasphemous Fire
 1999 – NeChrist
 2005 – Weltanschauung
 2009 – The Voice of Steel
 2017 – Verity

Demo
 1995 – Twilightfall
 1995 – Black Clouds Over Slavonic Lands
 1996 – Lunar Poetry

Split
 1997 – "Path of the Wolf / Return of the Vampire Lord"
 2007 – Eastern Hammer

EP
 1997 – Return of the Vampire Lord
 1997 – Marble Moon
 2004 – The Taste of Victory

Best of/Compilation
 2003 – "Return of the Vampire Lord · Marble Moon"
 2004 – Eleven Years Among the Sheep

Live album
 2009 – Live in Katowice

Външни препратки 
  Nokturnal Mortum в Encyclopaedia Metallum
 Rusmetal.ru

Музикални групи в Харков
Симфонични метъл групи
Украински НСБМ групи